Па́ко Марсо́ (, настоящее полное имя Франсиско Мартинес Сосиас ; род. , , Альмерия — , ) — испанский  и театральный деятель.

Биография 
Марсо был преимущественно театральным актёром, хотя в 1967—1979 годах снялся в 15 ролях в кино. Позднее работал на телевидении, в том числе ведущим на канале Telecinco. Вместе с женой Кончей Веласко организовал театр и издательство. В браке имел двоих детей. Расстался с женой в 2005 году.

Фильмография 
 1967: Teatro de siempre
 1971: Captain Apache
 1997: La buena estrella

Ссылки 
 
 Некролог в El País

Умершие от внутримозгового кровоизлияния
Издатели Испании
Артисты, известные под псевдонимами
Актёры театра Испании